Grecìa salentina, isola alloglotta della Puglia, in cui viene parlato il grico;
Grecìa, quartiere greco di Messina fino al XV secolo;
Grecìa, antico quartiere di Catanzaro;
Grecìa, antico quartiere di Santa Severina.